Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 2-es, továbbá 2A, 2B, 2K, 2M, 2N, 2R, illetve M2-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 2-es villamos (Budapest)
 2B villamos (Budapest)
 2-es villamos (Budapest, 1911–1941)megszűnt
 2A villamos (Budapest, 1973–2013)megszűnt
 2A villamos (Budapest, 2015)megszűnt
 2M villamos (2020–2023)megszűnt

 2-es villamos (Debrecen)
 2-es villamos (Debrecen, 1956)megszűnt

 2-es villamos (Miskolc)
 2-es villamos (Miskolc, 1897–1960), megszűnt; 1951–1960 közt üzemelt 2-es villamosként

 2-es villamos (Szeged)
 2K villamos (Szeged)időszakos
 2-es villamos (Szeged, 1927–1977)megszűnt

Ausztria 

 2-es villamos (Bécs)
 1-2 villamos (Bécs)megszűnt

Csehország 

 2-es villamos (Prága)

Szlovákia 

 2-es villamos (Pozsony)

Lengyelország 

 2-es villamos (Szczecin)

Németország 

 M2 (Berlin)

Románia 

 2-es villamos (Nagyvárad)
 2N villamos (Nagyvárad)megszűnt
 2R villamos (Nagyvárad)megszűnt